József Teleki de Szék (Pest, 24 oktober 1790 – aldaar, 15 februari 1855) was een Hongaars jurist en geschiedkundige. Hij stamde uit de familie Teleki, een oud calvinistisch adelsgeslacht uit Transsylvanië. Hij richtte de Hongaarse academische bibliotheek op en in 1830 werd hij de eerste voorzitter van de Hongaarse Academie van Wetenschappen, een functie die hij uitoefende tot aan zijn dood in 1855. Van 1842 tot 1848 was hij gouverneur van Zevenburgen.

Voorouders 

<center>

Hongaarse adel
Transsylvaanse Hongaar
Gouverneur van Zevenburgen
Persoon in de 19e eeuw